Основна стаття Вімблдонський турнір 2011

Чемпіоном Вімблдону 2010 року був Рафаель Надаль, Іспанія.

Сіяні гравці 
 

  Рафаель Надаль (фінал)
  Новак Джокович
  Роджер Федерер (чвертьфінал)
  Енді Маррі (півфінал)
  Робін Седерлінг (3 коло)
  Томаш Бердих (4 коло)
  Давид Феррер (4 коло)
  Енді Роддік (3 коло)
  Гаель Монфіс (3 коло)
  Марді Фіш (чвертьфінал)
  Юрген Мельцер (3 коло)
  Джо-Вілфрід Тсонга (півфінал)
  Віктор Троїцький (2 коло)
  Станіслас Вавринка (2 коло)
  Жіль Сімон (3 коло)
  Ніколас Альмагро (3 коло)

<ol start=17>
 Рішар Гаске (4 коло)
 Михайло Южний (4 коло)
 Мікаель Льодра (4 коло)
 Флоріан Маєр (2 коло)
 Фернандо Вердаско (2 коло)
 Олександр Долгополов (1 коло)
 Янко Типсаревич (1 коло, травма)
 Хуан Мартін дель Потро (4 коло)
 Хуан Ігнасіо Чела (2 коло)
 Гільєрмо Гарсія-Лопес (2 коло)
 Марін Чилич (1 коло)
 Давид Налбандян (3 коло)
 Микола Давиденко (1 коло)
 Томаш Белуччі (1 коло)
 Мілош Раоніч (2 коло, травма)
 Маркос Багдатіс (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Р Надаль
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= М Расселл
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=2
|RD1-score02-4=
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= П Андухар
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=1
|RD1-score03-4=61
|RD1-score03-5=1
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Р Світінґ
|RD1-score04-1=3
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=6
|RD1-score04-4=77
|RD1-score04-5=6

|RD1-seed05=WC
|RD1-team05= Ж Мюллер
|RD1-score05-1=77
|RD1-score05-2=77
|RD1-score05-3=3
|RD1-score05-4=6
|RD1-score05-5=
|RD1-seed06=PR
|RD1-team06= Т Хаас
|RD1-score06-1=65
|RD1-score06-2=63
|RD1-score06-3=6
|RD1-score06-4=3
|RD1-score06-5=

|RD1-seed07=LL
|RD1-team07= М Жіккель
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=63
|RD1-score07-3=3
|RD1-score07-4=
|RD1-score07-5=
|RD1-seed08=31
|RD1-team08= М Раоніч
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=77
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=
|RD1-score08-5=

|RD1-seed09=24
|RD1-team09= ХМ дель Потро
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= Ф Чіполла
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=3
|RD1-score10-4=
|RD1-score10-5=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= О Рохус
|RD1-score11-1=66
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=6
|RD1-score11-5=6
|RD1-seed12=Q
|RD1-team12= К де Схеппер
|RD1-score12-1=78
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=3
|RD1-score12-4=1
|RD1-score12-5=4

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Ф Жіль
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=4
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= Д Села
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=

|RD1-seed15=Q
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=6
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=3
|RD1-score15-4=63
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=15
|RD1-team16= Ж Сімон
|RD1-score16-1=4
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=77
|RD1-score16-5=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= Р Надаль
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-score01-4=
|RD2-score01-5=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=4
|RD2-score02-4=
|RD2-score02-5=

|RD2-seed03=WC
|RD2-team03= Ж Мюллер
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=
|RD2-score03-3=
|RD2-score03-4=
|RD2-score03-5=
|RD2-seed04=31
|RD2-team04= М Раоніч
|RD2-score04-1=3r
|RD2-score04-2=
|RD2-score04-3=
|RD2-score04-4=
|RD2-score04-5=

|RD2-seed05=24
|RD2-team05= ХМ дель Потро
|RD2-score05-1=67
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=6
|RD2-score05-5=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= О Рохус
|RD2-score06-1=79
|RD2-score06-2=1
|RD2-score06-3=0
|RD2-score06-4=4
|RD2-score06-5=

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07= Д Села
|RD2-score07-1=63
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=5
|RD2-score07-4=
|RD2-score07-5=
|RD2-seed08=15
|RD2-team08= Ж Сімон
|RD2-score08-1=77
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=7
|RD2-score08-4=
|RD2-score08-5=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= Р Надаль
|RD3-score01-1=78
|RD3-score01-2=77
|RD3-score01-3=6
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=WC
|RD3-team02= Ж Мюллер
|RD3-score02-1=66
|RD3-score02-2=65
|RD3-score02-3=0
|RD3-score02-4=
|RD3-score02-5=

|RD3-seed03=24
|RD3-team03=

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= Д Феррер
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Б Пер
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= І Додіг
|RD1-score03-1=65
|RD1-score03-2=0
|RD1-score03-3=5
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=LL
|RD1-team04= Р Гаррісон
|RD1-score04-1=77
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=7
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= К Берлок
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=66
|RD1-score05-3=6
|RD1-score05-4=2
|RD1-score05-5=4
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= К Бек
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=78
|RD1-score06-3=4
|RD1-score06-4=6
|RD1-score06-5=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= А Голубєв
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=3r
|RD1-score07-3=
|RD1-score07-4=
|RD1-score07-5=
|RD1-seed08=26
|RD1-team08= Г Гарсія-Лопес
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=
|RD1-score08-4=
|RD1-score08-5=

|RD1-seed09=22
|RD1-team09= О Долгополов
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=78
|RD1-score09-3=63
|RD1-score09-4=4
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=PR
|RD1-team10= Ф Гонсалес
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=66
|RD1-score10-3=77
|RD1-score10-4=6
|RD1-score10-5=

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= Р де Вуст
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=3
|RD1-score12-3=2
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Г Димитров
|RD1-score13-1=7
|RD1-score13-2=7
|RD1-score13-3=77
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= С-М Штебе
|RD1-score14-1=5
|RD1-score14-2=5
|RD1-score14-3=65
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=

|RD1-seed15=LL
|RD1-team15= Ґ Соеда
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=64
|RD1-score15-3=2
|RD1-score15-4=
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=12
|RD1-team16= Ж-В Тсонга
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=77
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=
|RD1-score16-5=

|RD2-seed01=7
|RD2-team01= Д Феррер
|RD2-score01-1=66
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=4
|RD2-score01-4=6
|RD2-score01-5=6
|RD2-seed02=LL
|RD2-team02= Р Гаррісон
|RD2-score02-1=78
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=6
|RD2-score02-4=3
|RD2-score02-5=2

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= К Бек
|RD2-score03-1=77
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=3
|RD2-score03-4=6
|RD2-score03-5=
|RD2-seed04=26
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=65
|RD2-score04-2=4
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=4
|RD2-score04-5=

|RD2-seed05=PR
|RD2-team05= Ф Гонсалес
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=
|RD2-score05-5=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= Р де Вуст
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=4
|RD2-score06-4=
|RD2-score06-5=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Г Димитров
|RD2-score07-1=77
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=4
|RD2-score07-4=68
|RD2-score07-5=
|RD2-seed08=12
|RD2-team08= Ж-В Тсонга
|RD2-score08-1=64
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=710
|RD2-score08-5=

|RD3-seed01=7
|RD3-team01= Д Феррер
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=Q
|RD3-team02= К Бек
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=3
|RD3-score02-3=3
|RD3-score02-4=
|RD3-score02-5=

|RD3-seed03=PR
|RD3-team03= Ф Гонсалес
|RD3-score03-1=3
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=3
|RD3-score03-4=
|RD3-score03-5=
|RD3-seed04=12
|RD3-team04=

Секція 6 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

|RD1-seed01=16
|RD1-team01= Н Альмагро
|RD1-score01-1=65
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Я Ніємінен
|RD1-score02-1=77
|RD1-score02-2=3 
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=4
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Дж Існер
|RD1-score03-1=77
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=78
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Н Маю
|RD1-score04-1=64
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=66
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= С Девварман
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-score05-4=
|RD1-score05-5=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Д Ґремельмайр
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=2r
|RD1-score06-3=
|RD1-score06-4=
|RD1-score06-5=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Х Монако
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=2
|RD1-score07-3=2
|RD1-score07-4=6
|RD1-score07-5=4
|RD1-seed08=18
|RD1-team08= М Южний
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=4
|RD1-score08-5=6

|RD1-seed09=28
|RD1-team09= Д Налбандян
|RD1-score09-1=7
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Ю Райстер
|RD1-score10-1=5
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=3
|RD1-score10-4=
|RD1-score10-5=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Ф Серра
|RD1-score11-1=65
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=3
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Результати Вімблдону 2011 до півфіналу

Вімблдонський турнір
2011 у тенісі
2011 у Великій Британії